Nicolás García peut désigner :

 Nicolas Garcia Mayor, entrepreneur argentin ;
 Nicolás García, taekwondoïste espagnol.